Boaz é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, citado no livro de Rute e em I Crônicas como pertencente à tribo de Judá, filho de Salmom, vindo a ser bisavô do rei Davi.

Relato bíblico 
De acordo com o texto bíblico, a moabita Rute, após ter ficado viúva de seu primeiro marido, preferiu permanecer na companhia de sua sogra Noemi que retornou de Moabe para Israel. Ao chegarem em Israel, Rute e Noemi vêm a se estabelecer em Belém. Porém, sendo ambas viúvas e precisando de alimentos, Rute passa a colher azeitonas nos campos de Boaz que era parente do falecido marido de Noemi.

Assim, Rute e Boaz se aproximam e se casam, gerando um filho que se chamou Obed.

Boaz, juntamente com Jaquim ou Jachin também é o nome de uma das duas colunas do templo de Salomão. 

Em algumas traduções bíblicas figura como Booz.

Árvore genealógica baseada na Bíblia

Ver também 
Livro de Rute
Genealogia de Jesus
Goel

Bibliografia 

F. , S. , C. . The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Tenth printing. Peabody-, : Hendrickson, October 2006.  978-1-56563-206-3. (Each of the authors was Litt and  |p. iii|.)

Personagens do Antigo Testamento
Livro de Rute